Акроба́т может относиться к:
 человеку, занимающемуся акробатикой
 Adobe Acrobat — пакет программ, созданному компанией Adobe Systems для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF